Grande synagogue de Belz (Jérusalem), synagogue hassidique à Jérusalem.
  est une communauté juive ultra-orthodoxe originaire de la ville de Belz en Ukraine, mais aujourd'hui essentiellement présente en Israël et aux États-Unis.

 Belz (Morbihan) est une commune française du Morbihan.
 Belz (Ukraine) est une ville d’Ukraine.
 Duché de Belz, ancien duché médiéval.

 Christian Belz (né en 1974), athlète suisse.
 Blandine Belz (née en 1983), joueuse française de basket-ball en fauteuil roulant.